Невер:

Россия
 Невер — село в Сковородинском районе Амурской области.

Франция
 Невер () — город во Франции, центр департамента Ньевр.
 Невер — округ во Франции, один из округов в регионе Бургундия.
 Невер — средневековое бургундское феодальное образование, существовавшее с IX века.

См. также 
 Большой Невер